Calamocha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calamocha (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Calamocha (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar